Сапронова, Ульяна Ильинична (1905—1988) — колхозница, Герой Социалистического Труда.